Tori steht für:

 Tori (Gemeinde), Landgemeinde in Estland
 Tori (Pferd), estnische Pferderasse
 Tori Fatehpur, ehemaliger Fürstenstaat in Britisch-Indien
 Tori, Angreifer beim Partnertraining in japanischen Kampfkünsten, siehe Tori und Uke
 Plural von Torus, geometrisches Gebilde mit der Form eines Schwimmreifens
 Tori, ein Ringname von Alicia Fox (* 1986), US-amerikanisches Model und Wrestlerin
 Tori-Leine, Gerät in der Hochseefischerei
 Tori et Lokita, Spielfilm von Jean-Pierre und Luc Dardenne (2022)

Siehe auch:
 Torii (Begriffsklärung)
 Torri
 Tory (Begriffsklärung)